Griepenkerl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Griepenkerl (1839–1916), tysk konstnär
 Friedrich Konrad Griepenkerl (1782–1849), tysk pedagog och musikvetare  
 Friedrich Griepenkerl (1826–1900), tysk agronom
 Johannes Griepenkerl (1580–1652), tysk rättslärd och ämbetsman
 
 Wolfgang Robert Griepenkerl (1810–1868), tysk författare

Tyska efternamn